Полифе́м ( — «много упоминаемый в песнях и легендах») может означать:
 Полифем — циклоп, персонаж древнегреческой мифологии.
 Полифем — лапиф, персонаж древнегреческой мифологии.
 Полифем — итало-франко-немецкий ракетный комплекс.

См. также 
 Гофер-полифем